Тук — многозначный термин:

 Тук (множ. ч. туки) — механическая смесь однокомпонентных удобрений (например, калийных, азотных и фосфорных), получаемых простым смешением, иногда непосредственно в сельскохозяйственным предприятии. Уступает по качеству, усвояемости растениями и однородности состава сложно-смесевым удобрениям.
 Тук — старославянское слово, означающее жир (отсюда слово , и выражения тучный человек, тучные нивы).

Топоним 
 Тук — коммуна во Франции.

Фамилия 
 Тук, Генри (1858—1929) — английский художник-импрессионист, известный своими изображениями обнажённых мальчиков и подростков.
 Тук, Джон Хорн (1736—1812) — английский священник, политик, филолог и публицист.
 Тук, Ингрид (род. 1945) — нидерландская шахматистка.
 Тук, Томас (1774—1858) — английский экономист; сын историка Уильяма Тука.
 Тук, Уильям (1744—1820) — английский писатель и историк.
 Тук, Уильям (1777—1863) — английский юрист, политик; сын историка Уильяма Тука.

Литературные персонажи 
 Перегрин Тук — хоббит, один из главных персонажей эпоса «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина.

См. также 

  — многозначная аббревиатура